Realismus (nach ) ist ein Begriff, mit dem das Verhältnis des Menschen zur Wirklichkeit ausgedrückt wird. Handelt es sich um ein enges Verhältnis, nennt man einen solchen Menschen Realist.

Im alltäglichen, umgangssprachlichen Sinn spricht man von Realismus im Unterschied zum Idealismus: Der Realismus ist eine Lebensauffassung, die „die Dinge und Menschen so nimmt, wie sie sind, statt […] in ihnen nur mehr oder weniger unvollkommene Erscheinungsformen eines Ideals zu sehen“. Indem der Realismus das Seiende und das Sein-Sollende unterscheidet, kann er das Unvollkommene erkennen und Wege akzeptieren oder suchen, sich damit zurechtzufinden.

In der Variante des politischen Realismus kann Realismus als Gegenbegriff zu Optimismus gemeint sein, weil er beim Eintreffen pessimistischer Erwartungen zu besseren Lösungen führe als der Optimismus. – Der Duden nennt diese Auffassungen von Realismus „Wirklichkeitssinn“.

Wissenschaften

Philosophie 

In der Philosophie stehen beim Thema Realismus die grundsätzlichen Fragen im Vordergrund, ob es überhaupt eine Wirklichkeit gebe, ob sie unabhängig vom Menschen existiere und wie sie erkannt und beschrieben werde. Der philosophische Realismus vertritt in allen Varianten die Existenz einer Wirklichkeit, aber nur der Naive Realismus ist der Meinung, dass sie so sei, wie wir sie wahrnehmen.

Der Universalienrealismus war ein Standpunkt in einem lange anhaltenden spätmittelalterlichen Streit, ob das Allgemeine oder das Einzelne wirklich seien (Universalienproblem). Im Gegensatz zur Kritik an idealistischen Verallgemeinerungen hielt dieser Realismus das Allgemeine für wirklich, während das Einzelne nur vorübergehend sei. Die Auffassung, dass es eine vom Menschen unabhängige und im Prinzip erkennbare Wirklichkeit gebe, wird in neuerer Zeit vom Kritischen Realismus und vom Wissenschaftlichen Realismus vertreten.

Naturwissenschaften 

In den Naturwissenschaften steht die Frage im Zentrum, ob Theorien eine Wirklichkeit erklären, die unabhängig von diesen Theorien existiere. Der wissenschaftliche Realismus sieht in der Bestätigung von Theorien einen Beweis für diese Wirklichkeit, weil solche Bestätigungen kein Wunder sein könnten (Miracle-Argument). Der Strukturenrealismus geht davon aus, dass die Wirklichkeit, der sich Theorien annähern, nur aus Strukturen bestehe. Gegen einen „Theorien-Realismus“ argumentiert ein Entitätsrealismus, der das Experiment über die Theorien stellt. Ein modellabhängiger Realismus vertritt die Auffassung, dass Wirklichkeit beobachterabhängig sei.

Rechtswissenschaften 
In den Rechtswissenschaften spricht man von Rechtsrealismus oder Verfassungsrealismus, wenn weder moralische noch schriftlich fixierte Grundsätze als Ideale gesehen werden, sondern das Recht ausschließlich auf der Erfahrung beruhen soll.

Kunst und Kultur 

In Kunst und Kultur drückt die Bezeichnung Realismus zumeist die Hinwendung zu einer „unschönen“ Wirklichkeit aus, die von höheren Gesellschaftsschichten oder von dominierenden Kunststilen gemieden wird. Alltag, Probleme oder Technik geraten damit ins Blickfeld.

Epoche 

In diesem Sinn gibt es den Realismus als eine Epoche in der Literatur (und seltener als Epoche in der bildenden Kunst), die ungefähr im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Dieser Zeitraum folgt auf die Romantik (die gesamteuropäisch etwas später angesetzt wird als die deutsche Romantik) und geht in den Naturalismus in Literatur und Theater über.

In der deutschen Literatur spricht man etwa vom bürgerlichen Realismus der Gesellschaftsromane bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Weil sich der Realismus der Volkssprache zuwendet, gibt es viele sprachspezifische Varianten wie den Verismus in Italien oder den Russischen Realismus. In Frankreich können Realismus und Naturalismus schwer voneinander abgegrenzt werden. Solche Epochengrenzen werden heute oft für fragwürdig und überholt gehalten, sind aber in vielen historischen Darstellungen nach wie vor zu finden.

Haltung 
Als weltanschauliche Haltung verstehen sich auch viele Varianten des kulturellen Realismus im 20. Jahrhundert, die sich gegen einen Ästhetizismus um 1900 oder gegen die abstrakte Kunst richteten. Amerikanischer Realismus hieß eine Strömung in der bildenden Kunst in den USA, die sich „einfachen“ Sujets wie Getreidespeichern oder Sportanlässen zuwandte. Heroischer Realismus nannte sich eine pessimistische Strömung in der deutschen Literatur zwischen den Weltkriegen. Der Poetische Realismus im europäischen Film beschäftigte sich mit den sozialen Problemen der Weltwirtschaftskrise.

Der sozialistische Realismus verband die Hinwendung zur einfachen Bevölkerung und scheinbar banalen Sujets mit der Überzeugung, dass Wirklichkeit mit Hilfe der Naturwissenschaften zweifelsfrei erkannt werden könne. Als politisches Programm war er den Kulturschaffenden der Sowjetunion 1932–1991 verordnet. Als Feindbild dieses Realismus wurde der Formalismus betrachtet. Manche westliche Kunststile, die sich Realismus nannten, reagierten auf diese Doktrin, wie die Wiener Schule des Phantastischen Realismus oder der Kapitalistische Realismus.

Technik 
In der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts wird der Begriff Realismus auch im Zusammenhang mit dem Einfluss von Techniken oder Medien der Darstellung gebraucht. Schon der bildnerische Realismus des 19. Jahrhunderts hatte sich mit der Geschichte und Entwicklung der Fotografie auseinandergesetzt. Magischer Realismus und phantastischer Realismus nannten sich Stilrichtungen in der Malerei, die in der Frühzeit des Films aufkamen und seine Möglichkeiten der Überblendung oder Montage aufgriffen. Der Fotorealismus der Pop Art übernimmt fotografische Darstellungsweisen in die Malerei, der Hyperrealismus stellt Details absichtlich übertrieben dar.

Literatur 
 Arnim Regenbogen, Uwe Meyer (Hrsg.): Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Meiner, Hamburg 1998, ISBN 978-3-7873-2500-9, S. 549–551, .
 Christoph Mieting: „Realienklassifikation“ oder „Wirklichkeit“? Einige Anmerkungen zum logischen Status des Realismus-Begriffs. In: Germanisch-romanische Monatsschrift. Band 34, 1983, S. 1–7.
 Karl Eibl: Das Realismus-Argument. Zur literaturpolitischen Funktion eines fragwürdigen Begriffs. In: Poetica. Band 15, 1983, S. 314–328.

Weblinks

Einzelnachweise 

Abstraktum